Лозгачёв — фамилия. Известные носители:
 Лозгачёв, Георгий Яковлевич (1906—1970) — советский писатель, гвардии капитан.
 Лозгачёв, Пётр Васильевич (1912 — после 1989 или после 1995) — сотрудник охраны И. В. Сталина, полковник.
 Лозгачёв, Семён Семёнович (1918—1992) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.

Примечания